Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1939 года прошёл 18-19 февраля на олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионат стал последним перед Второй мировой войной, следующий официальный чемпионат состоялся в 1947 году.

Результаты 

  * = с падением

NC = не отобрался на заключительную дистанцию

NF = не закончил дистанцию

NS = не вышел на старт на дистанции

DQ = дисквалифицирован

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1939 года
Спорт в Финляндии в 1939 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)